__БЕЗКН__

Carnivoramorpha sp. (USNM 538395) је изумрла врста плаценталних сисара из кладуса Carnivoramorpha, која је у периоду раног еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатаци ове врсте сисара је неколико читави зуба и дјелића зуба, који је пронађен на подручју Бигхорн басена у Вајоминга (САД).

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Carnivoramorpha sp. (USNM 538395).

Временска распрострањенст врсте Carnivoramorpha sp. (USNM 538395) унутар кладуса Carnivoramorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара